Kinnell ist der Familienname folgender Personen:

 Galway Kinnell (1927–2014), US-amerikanischer Dichter
 Murray Kinnell (1889–1954), britischer Schauspieler